Ядром Джексона в теории приближений называется -периодическая функция, задающаяся формулой:

Названо именем учёного, занимавшегося теорией приближений и тригонометрических полиномов — .

Данная функция является ядром, свёртка с которым даёт частичную сумму ряда Фурье.

Константа ядра Джексона 
Константа  определяется из соотношения 
и равна

Доказательство 
Используем равенство Парсеваля для случая пространства L2: 

Если , то верно следующее тождество: 

Необходимо подставить в это равенство 

Предварительно необходимо написать выражение для , используя ядро Фейера и ядро Дирихле: 

Из этого следует, что 

Поменяв местами две суммы и применив соответствующее преобразование для индексов, получим: 

Далее, очевидно, что коэффициенты полученного тригонометрического полинома будут коэффициентами Фурье его суммы, то есть 

Остаётся лишь подставить эти коэффициенты в соответствующее выражение для интеграла: 

А значит, подставив в основное тождество для ядра Джексона, можно получить выражение для константы:

Таким образом, утверждение о константе доказано.

См. также 
 Тригонометрический ряд Фурье
 Неравенство Джексона — Стечкина
 Ядро Дирихле
 Ядро Фейера

Литература 
 
 
 
 
 

Математический анализ
Теория приближений